Kennebec – rzeka w USA, w stanie Maine
Miejscowości w USA:
 Kennebec – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
Gminy w USA:
 Kennebec (ang. Kennebec Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kennebec (ang. Kennebec County) – w stanie Maine